Nogo peut désigner :
 Nogo, une localité du Burkina Faso dans le département de Namissiguima
 Nogo, une localité du Burkina Faso dans le département de Titao.

Homonymie de localités